Михаил Исаакович Шефтель (вариант Моисей Исаакович; 1852, Житомир, Волынская губерния — в ночь на 28 апреля 1922, Париж) — присяжный поверенный, депутат Государственной думы I созыва от Екатеринославской губернии.

Биография 
Родился в Житомире в семье купца Исаака Лейзоровича Шефтеля и его жены Баси. Иудейского вероисповедания. Окончил 2-ю Киевскую гимназию. В 1882 окончил юридический факультет Петербургского университета со степенью кандидат права. Слушал лекции в университетах Германии. В годы студенчества примыкал к передовым общественно-литературным кружкам; сотрудничал в журнале Н. В. Шелгунова «Дело» в библиографическом отделе, напечатал в «Русской мысли» статьи о причинах распадения поземельной общины в Германии. C 1892 года переселился в Санкт-Петербург. Стал помощником присяжного поверенного А. Я. Пассовера. С 12 июня 1887 года присяжный поверенный Санкт-Петербургской судебной палаты. Присяжный стряпчий при Петроградском коммерческом суде. По юридической специализации — цивилист.

Народник 
Состоял в народовольческом Центральном студенческом кружке, основанном в Петербургском университете А. И. Желябовым.

После эмиграции в начале 1880 руководства «Чёрного передела» — Плеханова, Дейча, Засулич и других — во главе организации встали А. П. Буланов, М. К. Решко, К. Я. Загорский, М. И. Шефтель. Им удалось устроить новую типографию в Минске, расширить связи с рабочими, создать осенью 1881 «Общество рабочей кассы».

Предприниматель 
Предприниматель, входил в состав Советов акционерных обществ: «Русский провиданс», Амурское общество пароходства и торговли, Верхнеамурская золотопромышленная компания. Накануне первой мировой войны входил в администрацию Верхне-Волжского общества железнодорожных мостов.

Общественный деятель 
 В 1903 году выступил в Общем собрании Сената по делу о Кишиневском погроме защитником потерпевших евреев по искам, предъявленным к представителям администрации.
 Член Центрального комитета Общества по оказанию помощи евреям, пострадавшим от погромов в октябре 1905 года.
 Один из создателей и член ЦК Союза для достижения полноправия еврейского народа в России.

Политик 
С 1905 года член партии «Народной Свободы».

14 апреля 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Екатеринославского губернского избирательного собрания. Входил в Конституционно-демократическую фракцию. Член комиссии для составления проекта всеподданнейшего адреса, аграрной комиссии. Подписал законопроект «О гражданском равенстве». Выступил с речью по Белостокскому погрому.

После разгона Думы 
10 июля 1906 года в Выборге подписал «Выборгское воззвание» и осуждён по ст. 129, ч. 1, п. п. 51 и 3 Уголовного Уложения, приговорён к 3 месяцам тюрьмы и лишён избирательных прав.

 В 1909 году участник Ковенского совещания еврейских общественных деятелей по вопросу о введении прогрессивного налога в пользу еврейских общин.
 Один из инициаторов создания и председатель Общества для научных еврейских изданий, которое В 1906—1913 годах подготовило «Еврейскую энциклопедию».
 Казначей и член комитета Общества распространения просвещения между евреями.
 Член Еврейского историко-этнографического общества.
 Один из создателей и руководителей Еврейского комитета помощи жертвам войны (ЕКОПО).
 Представитель ЕКОПО (вместе с Г. Б. Слиозбергом) в правительственном Особом совещании по устройству беженцев. Передали его комитетам более 25 миллионов рублей, из них 11 предоставлены еврейскими организациями США.
 В 1915—1917 годах участвовал в создании и редактировании еженедельного журнала «Еврейская неделя».
 29 ноября 1915 г. М. И. Шефтель вошел в правление «Еврейского общества поощрения художеств». Общество ставило целью «развитие пластических искусств <…> среди евреев», в том числе поддерживало Марка Шагала.

После Февральской революции, 12—15 августа 1917 года, участвовал в работе Государственного совещания в Москве.

Семья 
 Сын — Яков (Жак или Jacques) (1882—1973), юрист, участник 1-й мировой войны, георгиевский кавалер, в 1929—1934 годах профессор права Франко-русского института, с 1945 года генеральный секретарь Общества по реабилитации и переквалификации.
 Сестра — Фелиция (Полина, Фейга) Шефтель, член «Земли и воли».

Примечания

Источники 
 Шефтель Михаил Исаакович
 Иванов Б. Ю., Комзолова А. А., Ряховская И. С. Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008. C. 697.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. — М., 1906. С. 106.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. C. 112.
 Иллюстрированный ежегодник «Торгово-промышленный мир России.» Год войны. Литературно-экономический, финансовый, торгово-промышленный и статистический обзор. под ред. Е. В. Михальского. Петроград. 1916. Отд. 2, Ч. 4, С. 25
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Ф. 2049, 1518 ед. хр., 1862—1918 гг. 
 Российский государственный исторический архив Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 80. Лист 6.
 

Народовольцы
Адвокаты Российской империи
Адвокаты по алфавиту
Общественные деятели Российской империи
Кадеты
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Деятели еврейских общественных организаций
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета